Universidad de Míchigan puede referirse a:

 Universidad de Míchigan, universidad pública ubicada en Ann Arbor, Míchigan; 
 Universidad Estatal de Míchigan, una universidad pública en East Lansing, Míchigan; o
 Universidad de Míchigan Oriental, en Ypsilanti, Míchigan.